Абу Али аль-Хасан ибн Али ибн Исхак ат-Туси () более известный под титулом Низа́м аль-Мульк («Порядок Царства») (1018 или 1019/1020, близ Туса, Хорасан — , близ Нехавенда) — персидский государственный деятель на службе у сельджукских султанов, один из выдающихся деятелей средневекового мусульманского Востока.

Биография 
Согласно большинству источников, родился в 1018 году в деревне Радкан близ города Тус в Хорасане в эпоху Газневидов, в семье крупного землевладельца. В 1059 году стал администратором Хорасана.

В 1063 году он занял пост визиря и сохранял эту должность на протяжении правления Алп-Арслана (1063—1072) и Мелик-шаха (1072—1092). Являлся приверженцем традиции сильного централизованного государства. 
Ему приписывается трактат «Книга о правлении» (Сиасет-намэ; другое название «Жития царей», Сийар ал-мулук, старейшая рукопись XIII века). В этом знаменитом трактате изложена мусульманская доктрина управления государством, основанная на исламской справедливости и бюрократической централизации. Пользовался большим авторитетом и властью, содействовал сплочению Сельджукидов и арабских халифов Багдада - Аббасидов и противостоянию Фатимидам и Буидам.

Основал ряд высших школ — медресе, ставших известными как Низамия. Наиболее знаменитым из них было багдадское, где преподавал аль-Газали.

Низам аль-Мульк вёл неустанную борьбу против персидских исмаилитов, в которых справедливо видел угрозу сельджукскому государству. Ещё в 1080-е он приказал схватить исмаилитского проповедника (да’и) Хасана ибн Саббаха. Хасан избежал ареста, а затем укрепил своё положение, захватив крепость Аламут близ Казвина. Считая Низам аль-Мулька своим главным врагом, Хасан ибн Саббах послал добровольца из своих сторонников для того, чтобы устранить визиря.

Он правил 30 лет, восстановил центральную администрацию и наладил сбор налогов. Низам аль-Мульк уменьшал размеры налогов. Под давлением кочевников вынужден был ввести некоторые новые повинности, в том числе право постоя воинов в крестьянских домах с предоставлением им пищи и фуража. 

14 октября 1092 года в селении Сахна близ Нехавенда некий Бу Тахир Аррани под видом суфия подошёл к паланкину Низам аль-Мулька на пути из Багдада в Исфахан и нанёс тому ножом смертельную рану. Ответственность возложили на исмаилитов, однако не исключено участие придворной клики во главе с женой султана Теркен-хатун и соперником .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1010-е годы
Писатели XI века
Визири государства Сельджукидов
Персидские философы
Персидские писатели
Убитые ассасинами